Владимир Васильевич Струми́нский (1914 — 1998) — советский и российский учёный в области аэродинамики, академик АН СССР и РАН, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий.

Биография 
Родился 16 (29 апреля) 1914 года в Оренбурге. Отец, Василий Яковлевич, был учителем. В 1925 году семья переехала в Казань. После окончания школы-семилетки работал на машиноремонтных заводах Казани слесарем, затем токарем. В 1931 году приехал в Москву и поступил токарем на завод «Динамо». После окончания рабфака при заводе в 1933 году поступил на физический факультет МГУ, который в 1938 году окончил с отличием и по рекомендации научного руководителя своего дипломного проекта М. А. Леонтовича поступил в аспирантуру Института физики МГУ.

В мае 1941 года защитил кандидатскую диссертацию под руководством С. Т. Конобеевского, посвящённую решению уравнения Шрёдингера для кристаллической решётки сплавов и определению её физических свойств. Получил направление в ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского, где работал до 1966 года. На основе большого комплекса теоретических и экспериментальных исследований разработал метод аэродинамической компоновки крыла из набора профилей с безотрывным обтеканием концевых сечений крыльев для обеспечения надёжности и безопасности полёта на больших углах атаки. Разработал теорию трёхмерного пограничного слоя и вихревую теорию крыла, заложил основы общих принципов аэродинамической компоновки стреловидных и треугольных крыльев. Эти и другие его исследования сыграли существенную роль в преодолении звукового барьера и достижении сверхзвуковых скоростей полёта. В 1947 году защитил докторскую диссертацию.

Вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956)

Член-корреспондент АН СССР (1958). Действительный член АН СССР (1966)

С 1966 года работал в СОАН, в 1966—1971 годах — директор Института теоретической и прикладной механики СОАН. Организовал исследования по перспективным проблемам авиации, под его руководством создан комплекс экспериментальных установок: малотурбулентные дозвуковые и сверхзвуковые аэродинамические трубы, гиперзвуковые импульсные установки, вакуумные трубы, криогенные стенды и т. д.

С 1971 года заведующий отделом физической аэромеханики ИПМАН. В 1977 году возглавил созданный им Сектор механики неоднородных сред АН СССР.

Другие исследования: по нелинейной теории устойчивости, по динамической теории турбулентности, по кинетической теории газов, по улучшению лётных данных самолётов путём ламинаризации пограничного слоя и др.

Один из создателей (1946) МФТИ, профессор, заведующий кафедрой.

В 1995 году в «Вестнике РАН» в рубрике «Дискуссионная трибуна» Струминский опубликовал спекулятивную статью «Как и зачем возникла жизнь на Земле и других планетах космоса», с утверждениями типа «Положение-теорема 7. После слияния Духа и мёртвой материи Земля стала обитаемой, а живая материя развивалась на основе врождённых инстинктов, заложенных Духом, Высшим Разумом.» Статья вызвала резкую критику в научном мире. В 1997 году член Нью-Йоркской академии наук, кандидат физико-математических наук А. М. Хазен в связи с нею написал, что он «не смог вспомнить за всю историю Российской академии наук позора, который был бы подобен» статье Струминского.

Умер 22 февраля 1998 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Личная жизнь 

Сын Б. В. Струминский (1939—2003) — физик-теоретик в области элементарных частиц.

Награды 
 Сталинская премия второй степени (1947) — за разработку проектов новых крыльев для скоростных самолётов
 Сталинская премия первой степени (1948) — за создание новых типов крыльев для самолётов
 премия имени Н. Е. Жуковского (1947),
 Ленинская премия (1961)
 орден Ленина (12.07.1957)
 орден Трудового Красного Знамени (17.09.1975)
 орден Дружбы народов (28.04.1984)
 орден Красной Звезды (16.09.1945)
 орден «Знак Почёта» (27.03.1953)
 медаль «За оборону Москвы» (1944)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)

Библиография 
 Скольжение крыла в вязкой жидкости // Доклады АН СССР. — 1946. — Т. 54. — № 7;
 Об одном методе решения кинетического уравнения Больцмана // Доклады АН СССР. — 1964. — Т. 158. — № 2;
 Влияние диффузионной скорости на течение газовых смесей // Прикладная математика и механика. — 1974. — Т. 38. — № 2.
 Список трудов В. В. Струминского в каталоге Российской национальной библиотеки

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте «Летопись Московского университета»
 ЦАГИ в лицах. Струминский В. В.
 Владимир Васильевич Струминский на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
 профиль на сайте Фотоархив СО РАН
 В. В. Струминский в музее истории НГУ

Выпускники физического факультета МГУ
Механики России
Механики СССР
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники СО АН СССР
Сотрудники Института проблем механики РАН
Лауреаты премии Н. Е. Жуковского
Похороненные на Троекуровском кладбище